Le Glaive de justice est le huitième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Cyril Pontet (dessin) et François Froideval (scénario) ; l'album est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
Haazeel Thorn doit intervenir pour secourir Wismerhill dans la nécropole hantée. Au même moment, Parsifal et les Chevaliers de Justice essaient de mettre fin à la dangereuse crise créée par la rébellion de Fratus Sinister contre l'Empereur.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1999